Нествед (дат. Næstved) — многозначный термин.

 Нествед — город в Дании. 
 Нествед (коммуна) — датская коммуна в составе области Зеландия. 
 Нествед (футбольный клуб) — датский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.